Esson ist der Name
 der französischen Gemeinde Esson im Département Calvados

Esson ist der Familienname folgender Personen:
 Katja Esson, US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Ryan Esson (* 1980), schottischer Fußballtorhüter
 Victoria Esson (* 1991), neuseeländische Fußballtorhüterin
 William Esson (1838–1916), britischer Mathematiker